Die First Division 1934/35 war die erste Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 2. Dezember 1934 und endete am 23. Juni 1935.

Meister wurde Trast AC.

Modus 
Acht Mannschaften spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1934/35 auf rsssf.com

1934
Fußballsaison 1934/35